Shalford (Essex), een plaats in het Engels graafschap Essex
 Shalford (Surrey), een plaats in het Engels graafschap Surrey